Gustav-Adolf-Straße steht für:

 Gustav-Adolf-Straße (Weißenfels), eine Straße in Weißenfels
 U-Bahnhof Gustav-Adolf-Straße, einen Nürnberger U-Bahnhof